

Сігел — місто, штат Іллінойс
 Сігел — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Сігел — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин